Rager ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Rager (* 1938), Schweizer Mediziner, Philosoph und Hochschullehrer
 Günther Rager (* 1943), deutscher Zeitungsforscher
 Hans Rager (1896–1971), deutscher Politiker (DVP) 
 Wilhelm Rager (* 1941), österreichischer Buchautor